Музей-скансен "Карпатська хата" – скансен дерев'яної архітектури в якому розташований музей побуту та традицій бориславців кінця ХІХ ст. - початку ХХ ст. В музеї зібрана збірки речей по категоріях "Шпихлір", "Світлиця" та "Склеп". Сам музей знаходиться в місті Борислав за адресою Міцкевича 7а.

Опис музею 
Розташований музей неподалік центру Борислава. Самі "хати" та шпихлір зведені за давньою технологією "без жодного цвяха". Експозиція предметів багата експонатами з приватної колекції господаря. Туристи жартують, що це своєрідний квест – знайти цей об’єкт. Хоч він і розташований в самому центрі міста нафтовиків і практично межує з головною дорогою, про нього знають небагато навіть самі місцеві. Але, погодьтесь, в цьому можна навіть віднайти деяку атракцію.

Будинок був збудований з ялинкових зрубів в Карпатах в селі Вижній Березів Косівського району Івано-Франківської області. Йому вже більше 200 років, і він був фактично найстарішим будинком в цьому селі. Будинок звели без жодного цвяха 1802 року. В 2013 році хатину було перевезено в м. Борислав. На одвірку збереглася стара табличка з колишньою адресою будинку польською мовою – Berezow Wyzny, 52.

Господар – житель Борислава Сергій Силантьєв безпосередньо там проживає. Господар музею - голова Польського товариства, знавець і дослідник історії Борислава, колекціонер і поціновувач старовини, радо зустрічає туристів та пригощає кавою з особливим інгредієнтом.

Заходите на подвір'я і, ніби, потрапляєте в минуле, коли по центру ходили корови і кури бігали попід ноги, а люди жили в низеньких  дерев'яних хатках, їли продукти із свого господарства і мали по 10 дітей.

Експонати хати-музею – це велике хобі Сергія Володимировича. За його словами, жити в старовинному будинку було його мрією. Він не тільки реалізував її, але і серйозно захопився колекціонуванням різного роду старожитностей. В домі можна побачити старовинні речі побутового ужитку: оригінальні меблі 20-х, 30-х років, стародавні ікони і образи, колекція глечиків, тарілок, інше кухонне приладдя.

Кілька місяців тому, у травні цього року, подвір’я п. Сергія наповнилось ще однією будівлею – шпихліром, купленим і перевезеним з мікрорайону Губичі. Ця дерев’яна комора побудована в 1861 році і була призначена для зберігання збіжжя. До сьогодні вона дуже добре збереглась і слугує теперішньому господареві як кімната-музей.

Тут – найрізноманітніші предмети старовини: жорна, бочки, куфер, лавиця, знаряддя для обробки льону та щітки для його вичісування, лопатка для віяння збіжжя, термос незвично великих розмірів, в якому носили їсти в поле, слюсарний верстат, сепаратор, ремісничі вироби, одяг, взуття, народні строї та ще багато цікавих експонатів.

У планах ентузіаста – відкриття музею ткацького ремесла, так як в його особистих зібраннях безліч експонатів, пов’язаних із ткацтвом, а також п. Сергій розповів, що в перспективі планує зробити живий музей, де можна самому молоти зерно, товкти кутю, виткати пару рядків на ткацькому верстаті та інше.

Потрапити в гості в Карпатську хату досить просто. Будинок розташований у центрі Борислава. До вулиці Весняної їдьте маршруткоюі №797. Далі до площі Івана Франка і до будинку близько 10 хвилин пішої прогулянки.

Події музею

В межах проекту “Експедиція громад: фокус на туризм як шлях до економічного розвитку» сьогодні, 18 березня, у Борислав прибули представники туристичного середовища – гіди, екскурсоводи, туроператори. 
Організаторами мандрівок для екскурсоводів є Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації. Експедиції проходять з метою налагодження співпраці, промоції об`єктів історико-культурної спадщини та пошуку нових цікавих об’єктів туризму.

Першою локацією, яку відвідали гості, стала садиба-музей “Карпатська хата ХІХ ст.» Сергія Силантьєва, яка збудована з ялинкових зрубів без жодного цвяха, а її дах покритий смерековою драницею, просякнутою нафтовою ропою. Тут представники туристичного середовища мали змогу побачити старовинні речі з різних куточків України: знаряддя для обробки льону та щітки для його вичісування, машинки для різання хліба, форма для випічки з гербом Австро-Угорщини, пляшки, ліхтарики, вишивані сорочки, тарілки з узорами ручного малювання, старі документи.

Джерела 

Музеї України за містом
Музеї Львівщини
засновані в Україні 2013